Табаско има више значења:

 Табаско
 Табаско (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Табаско (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Табаско (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Општина Табаско (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Табаско (Табаско, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику